St. Denis bzw. Saint Denis steht für:

 Saint Denis (3./4. Jh.), christlicher Märtyrer und französischer Nationalheiliger, siehe Dionysius von Paris
 Suger von Saint-Denis (1081–1151), französischer Kirchenfürst und Staatsmann
 St. Denis (Schiff, 1908), britische Fähre

Saint-Denis bzw. St. Denis oder auch St-Denis ist der Familienname folgender Personen:
 Frédéric St. Denis (* 1986), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ruth St. Denis (1879–1968), US-amerikanische Tänzerin, Choreografin und Pädagogin

Saint-Denis ist der Name folgender Orte in Frankreich:
 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Stadt in der Métropole du Grand Paris
 Saint-Denis (Aude), Département Aude
 Saint-Denis (Gard), Département Gard
 Saint-Denis (Réunion), Überseedépartement Réunion

mit Namenszusatz:
 L’Île-Saint-Denis, Nachbargemeinde der Stadt Saint-Denis, Département Seine-Saint-Denis
 Saint-Denis-Catus, Département Lot
 Saint-Denis-Combarnazat, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Denis-d’Aclon, Département Seine-Maritime
 Saint-Denis-d’Anjou, Département Mayenne
 Saint-Denis-d’Augerons, Département Eure
 Saint-Denis-d’Authou, Département Eure-et-Loir
 Saint-Denis-de-Cabanne, Département Loire
 Saint-Denis-de-Gastines, Département Mayenne
 Saint-Denis-de-Jouhet, Département Indre
 Saint-Denis-de-l’Hôtel, Département Loiret
 Saint-Denis-de-Mailloc, Département Calvados
 Saint-Denis-de-Méré, Département Calvados
 Saint-Denis-de-Palin, Département Cher
 Saint-Denis-de-Pile, Département Gironde
 Saint-Denis-des-Coudrais, Département Sarthe
 Saint-Denis-des-Monts, Département Eure
 Saint-Denis-des-Murs, Département Haute-Vienne
 Saint-Denis-des-Puits, Département Eure-et-Loir
 Saint-Denis-de-Vaux, Département Saône-et-Loire
 Saint-Denis-de-Villenette, Département Orne
 Saint-Denis-d’Oléron, Département Charente-Maritime
 Saint-Denis-d’Orques, Département Sarthe
 Saint-Denis-du-Béhélan, Département Eure
 Saint-Denis-du-Maine, Département Mayenne
 Saint-Denis-du-Payré, Département Vendée
 Saint-Denis-du-Pin, Département Charente-Maritime
 Saint-Denis-en-Bugey, Département Ain
 Saint-Denis-en-Margeride, Département Lozère
 Saint-Denis-en-Val, Département Loiret
 Saint-Denis-la-Chevasse, Département Vendée
 Saint-Denis-le-Ferment, Département Eure
 Saint-Denis-le-Gast, Département Manche
 Saint-Denis-lès-Bourg, Département Ain
 Saint-Denis-lès-Martel, Département Lot
 Saint-Denis-les-Ponts, Département Eure-et-Loir
 Saint-Denis-lès-Rebais, Département Seine-et-Marne
 Saint-Denis-lès-Sens, Département Yonne
 Saint-Denis-le-Thiboult, Département Seine-Maritime
 Saint-Denis-le-Vêtu, Département Manche
 Saint-Denis-Maisoncelles, Département Calvados
 Saint-Denis-sur-Coise, Département Loire
 Saint-Denis-sur-Huisne, Département Orne
 Saint-Denis-sur-Loire, Département Loir-et-Cher
 Saint-Denis-sur-Ouanne, Département Yonne
 Saint-Denis-sur-Sarthon, Département Orne
 Saint-Denis-sur-Scie, Département Seine-Maritime
 L’Île-Saint-Denis, Département Seine-Saint-Denis 

Verwaltungseinheiten in Frankreich:
 Département Seine-Saint-Denis
 Arrondissement Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
 Arrondissement Saint-Denis (Réunion)

Orte außerhalb Frankreichs:
 Saint-Denis (Chavannes), Ort in der Schweizer Gemeinde Chavannes-le-Veyron
 ein Ort im Aostatal, siehe Saint-Denis (Aostatal)
 Saint-Denis (La Bruyère), Gemeinde in Belgien
 Saint-Denis (Mons), Gemeinde in Belgien
 Saint-Denis-De La Bouteillerie, Gemeinde in Kanada
 Saint-Denis-de-Brompton, Gemeinde in Kanada
 Saint-Denis-sur-Richelieu, Gemeinde in Kanada

Siehe auch:
 Kathedrale von Saint-Denis
 Plünderung der Königsgräber von Saint-Denis
 Porte Saint-Denis
 Dionysiuskirche, Kirchen, die dem Heiligen Dionysius geweiht sind